Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámának selejtezőjét február 15-én, a döntőjét február 16-án rendezték. Az aranyérmet a norvég Stine Lise Hattestad nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika az 1994. évi téli olimpiai játékokon